Сент-Энья́н () — многозначный термин французского происхождения.

Название коммун во Франции 
 Сент-Эньян — в департаменте Арденны.
 Сент-Эньян — в департаменте Жиронда.
 Сент-Эньян — в департаменте Луар и Шер.
 Сент-Эньян — в департаменте Морбиан.
 Сент-Эньян — в департаменте Сарта.
 Сент-Эньян — в департаменте Тарн и Гаронна.

Фамилия 
 Сент-Эньян, Франсуа де Бовилье де (1610—1687) — французский военный и вельможа, покровитель литературы и искусств.
 Сент-Эньян, Поль Ипполит де Бовилье де (1684—1776) — сын предыдущего, французский государственный и военный деятель, дипломат. Участвовал в ряде военных кампаний Людовика XIV. Возглавлял дипломатические миссии в Мадриде (1715-18 годы) и Риме (1731 год). Входил в регентский совет 1719 года. Член Французской академии.

См. также 
 Сент-Эньян-де-Крамений